Recio significa en español fuerte, robusto, vigoroso, grueso...

Personas con este apodo 

 José Luis García del Pozo Recio, un futbolista español del CD Leganés.

Autores de nombres científicos 

 Recio - Gloria María Recio Herrera: micóloga cubana.